Tholozodium är ett släkte av kräftdjur. Tholozodium ingår i familjen klotkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotkräftor
Tholozodium